Ranjan steht für: 
 Ranjan (Film), indischer Spielfilm aus dem Jahr 2017 
 Ranjan (Schauspieler) (1918–1983), indischer Schauspieler 
 Ranjan (Vorname), männlicher Vorname 
 (22543) Ranjan, ein Asteroid 
 Ranjan, Charakter in Das Dschungelbuch 2

Ranjan ist der Familienname folgender Personen: 
 Aditi Ranjan (* 1952), indische Textildesignerin und Pädagogin